Мита́сов — фамилия. Известные носители:

 Митасов, Артём Александрович (род. 1990) — российский футболист.
 Митасов, Георгий Степанович (1933—2018) — советский и российский поэт, бильярдист.
 Митасов, Олег Евгеньевич (1953—1999) — харьковский художник-аутсайдер.